Galič (Ukrajina), grad u Ukrajini
 Galič (Rusija), grad u Rusiji